2-я женская шахматная олимпиада проходила с 22 сентября по 10 октября 1963 года, в городе Сплит (Югославия) (сегодня Хорватия).

В соревнованиях приняла участие 41 шахматистка из 15 команд, прибывших на турнир.

Составы команд

СССР 
Гаприндашвили, Затуловская, Зворыкина

Югославия 
Лазаревич, В. Неделькович, Йованович-Благоевич

ГДР 
Келлер-Герман, В. Новарра, Краац

Румыния 
Николау, Теодореску, Перевозник

Болгария 
Асенова, А. Иванова, Тодорова

Венгрия 
Каракаш, Д. Билек, Гомбаш

Нидерланды 
Врекен, Хеемскерк, Тиммер

Польша 
Конарковская, Радзиковская, М. Литманович

США 
Грессер, Бейн

ФРГ 
Риндер, Брандлер, Кулькер

Монголия 
Хулгана, Хандсурен

Австрия 
Каттингер, Замт, Касперовски

Монако 
Ренуа-Шеврие, Кокель

Бельгия 
Лёффлер, Кёйперс, Лансель

Шотландия 
Стидмен, Элдер

Итоговая таблица 
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб — победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Б — Коэффициент Бергера.

Источники 
 OlimpBase

Соревнования по шахматам в Югославии
Международные спортивные соревнования в Югославии
Международные спортивные соревнования в Сплите
Спорт в Югославии в 1963 году
Шахматные олимпиады
1963 год в шахматах
Сентябрь 1963 года
Октябрь 1963 года